Кис — имя собственное.

Персоналии 
 Кис (Библия) — отец царя Саула.
 Кис, Август (1802—1865) — немецкий скульптор.
 Кис, Касия (род. 1958) — бразильская актриса.
 Кис, Уэлдон (1914 — не ранее 1955) — американский поэт, драматург и литературный критик.
 Кис, Юрий Иванович (род. 1962) — советский пловец.

Аббревиатура 
 КИС — Корпоративная информационная система;
 КИС — крыло изменяемой стреловидности.

Другое 
 Кис — останки крупного ударного кратера в юго-западной части Моря Облаков на видимой стороне Луны.

См. также